Martin Roth puede referirse a:

 Martin Roth (1955-2017), museólogo alemán.
 Martin Roth (1917–2006), psiquiatra británico.
 Martin Roth, disc jockey y productor alemán.